Lodewijk II kan zijn:
Vorsten:
 Lodewijk II van Italië (825-875), koning van Italië en keizer (816-840)
 Lodewijk III de Jonge (830-882), koning van Oost-Francië (876-882)
 Lodewijk de Stamelaar (846-879), koning van West-Francië (877-879)
 Lodewijk II van Hongarije (1506-1526), koning van Hongarije en Bohemen (1516-1526)
 Lodewijk II Bonaparte (1804-1831), koning van Holland (1810)
 Lodewijk II van Beieren (1845-1886), koning van Beieren (1864-1886)
 Lodewijk II van Etrurië, koning van Etrurië
 Lodewijk II van Monaco (1870-1949), vorst van Monaco (1922-1949)
Groothertogen:
 Lodewijk II van Hessen-Darmstadt (1777-1848), groothertog van Hessen en aan de Rijn (1830-1848)
 Lodewijk II van Baden (1824-1858), groothertog van Baden (1852-1858)
Hertogen:
 Lodewijk II van Bourbon (1337-1410), hertog van Bourbon ( 1356-1410), graaf van Clermont-en-Beauvaisis ( 1356-1410)
 Lodewijk II van Napels of Lodewijk II van Anjou (1377-1417), graaf van Provence (1384-1417), hertog van Anjou (1384-1417), hertog van Maine (1384-1417)
Overigen:
 Lodewijk II van Württemberg (1137-1181) graaf van Württemberg (1158-1181)
 Lodewijk II van Württemberg-Urach (1439-1476), graaf van Württemberg (1450-1476)
 Lodewijk II van Neder-Hessen (1438-1471), landgraaf van Neder-Hessen (of Hessen-Kassel) 1458-1471
 Lodewijk II van Chiny (?-1066), graaf van Chiny (1025-1066)
 Lodewijk II van Loon (?-1218), graaf van Loon (?-1218)
 Lodewijk II van Nevers (1304-1346), graaf van Vlaanderen (1322-1346)
 Lodewijk II van Blois (?-1372), graaf van Blois (1346-1372)
 Lodewijk II van Male (1330-1384), graaf van Vlaanderen (1346-1384), graaf van Nevers (1346-1384), graaf van Rethel (1346-1384), graaf van Bourgondië (1382-1384), graaf van Artesië (1382-1384)
 Lodewijk II van Évreux (1336-1400), graaf van Etampes (1336-1400)
 Lodewijk II van Chalon-Tonnerre (1380-1422), graaf van Tonnere (1398-1422)
 Lodewijk II de la Trémoille (1460-1525), burggraaf van Thouars (1483-1525)